Hrvatska:
 Lanište (Zagreb), zagrebačko naselje južno od rijeke Save
 Lanište (Bilogora), jedan od vrhova Bilogore

BiH:
 Lanište (Ključ, BiH), naselje u općini Ključ
 Lanište (prijevoj), planinski prijevoj

Vidi i:
 Laništa, naselje u distriktu Brčko, BiH.